Зубовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Зубовская волость (Кадниковский уезд) — в составе Вологодской губернии, Кадниковский уезд
 Зубовская волость (Наровчатский уезд) — в составе Пензенской губернии, Наровчатский уезд
 Зубовская волость (Миргородский уезд) — в составе Полтавской губернии, Миргородский уезд
 Зубовская волость (Самарский уезд) — в составе Самарской губернии, Самарский уезд